Barriopalacio puede referirse a:

 Barriopalacio: pedanía del municipio de Anievas en Cantabria (España).
 Barriopalacio: pedanía del municipio de Valdeolea en Cantabria (España).